Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 17 i 18 lipca w Amsterdamie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Holandii w wielobojach rozegrano 23 i 24 maja w Emmeloord.

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa Holandii w biegu na 10 kilometrów rozegrano 5 września w Tilburgu. Człowie miejsce zajęli biegacze z Afryki: wśród mężczyzn zwyciężył Etiopczyk Abera Kuma (27:52), a wśród kobiet najszybsza była jego rodaczka Meselech Melkamu.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Holandii w półmaratonie rozegrano 3 października w Bredzie w ramach 25. edycji AMGEN Bredase Singegloop. Czołowie miejsca w biegu zajęli Kenijczycy: Peter Kamais (1:01:55) oraz Pamela Lisoreng (1:12:34).

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2011

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w Holandii
2010 w lekkoatletyce
2010
Sport w Amsterdamie